серб Микола Маркевич — агент Виговського в Стамбулі, посланий писарем до Туреччини наприкінці 1653 р.
 Микола Андрійович Маркевич (1804 — †1860) —  український історик, етнограф, фольклорист, поет і композитор.